Jayne steht für:

 ein weiblicher Vorname, siehe Jane (Vorname) #Variante Jayne

Jayne ist der Familienname folgender Personen:
 Billy Jayne (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler
 Erika Jayne (* 1971), US-amerikanische Sängerin
 Jacy Jayne (* 1996), US-amerikanische Wrestlerin
 Jennifer Jayne (1931–2006), britische Schauspielerin
 Robert Jayne (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler
 William Jayne (1826–1916), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Jain
 Jane